Radio Paularo è un'emittente radiofonica comunitaria, a diffusione locale, fondata dal Progetto Telecentri Giovanili ArPaZù facente parte del più ampio programma CAG, Centri di Aggregazione Giovanile, promosso dalla provincia di Udine.

Autoproduce programmi prevalentemente in dialetto carnico paularino, in lingua friulana e in piccola parte in italiano. La missione principale della radio, di tipo generalista, è l'intrattenimento, la promozione, la valorizzazione e la divulgazione degli avvenimenti artistico-socio-culturali della Valle d'Incarojo ed è realizzata con la collaborazione di giovani volontari della Valle. Non trasmette pubblicità e non ha fini di lucro.

Trasmette da Paularo, da cui prende il nome, comune montano nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Storia 
Nasce il 28 settembre 2008 con una programmazione di due ore giornaliere serali inserite all'interno delle frequenze dell'emittente radiofonica regionale friulana dell'Arcidiocesi di Udine Radio Spazio che raggiunge la Valle sull'FM 103,3 MHz. Grazie al contributo della provincia di Udine e della CRUP-Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone la sede provvisoria è in via Tenente Silvano Sbrizzai n.13 e tramite una convenzione stipulata con la radio diocesana udinese le due ore di diretta dagli studi di Paularo centro vengono identificate come Radio Spazio Paularo. La presentazione ufficiale della nuova Radio è avvenuta alle ore 20:00 del medesimo giorno presso l'Auditorium "Jacopo Linussio" del comune carnico e l'evento è stato trasmesso in diretta radio.

A ottobre 2010 prosegue ed amplia la programmazione migrando sulla nuova frequenza autonoma assegnata dal Ministero dello sviluppo economico.

Palinsesto 
Trasmette ininterrottamente dalle ore 08:30 antimeridiane fino alle ore 22:00 programmi musicali, di intrattenimento, approfondimento, sportivi, religiosi e dibattiti a carattere locale nei quali costante è il contatto diretto con gli ascoltatori.

Il 25 luglio 2010 parte il programma di intrattenimento "I fuori onda" con Alina e Juri.

Dal 25 ottobre 2011 inizia il contenitore "Mig reputation" in onda ogni martedì condotto da Arianna. Il programma, a tema, punta sulla storia di un artista o un gruppo musicale con la messa in onda dei brani musicali più significativi.

Il 17 maggio 2013 viene dato il via alla "Radio a pezzi in tour", programma di intrattenimento condotto da Igor Pezzi trasmesso anche da altre radio regionali.

Il 19 maggio 2018, diffonde una lunga radiocronaca diretta a partire dalle ore 14:00, con postazione in piazza Bernardino Nascimbeni, in occasione del passaggio dei ciclisti nella 14ª tappa del 101º Giro d'Italia al "traguardo volante" di Paularo.

Il 29 luglio 2019, con Terra Promessa del cantautore Eros Ramazzotti, viene lanciato il programma musicale "Radio Paularo Music Box, la musica a colori", contenitore di generi musicali locali, nazionali e internazionali. Dalla stessa data due voci femminili, dal lunedì al sabato, recitano i misteri del rosario precedentemente affidato a un gruppo di preghiera.

Dal 14 marzo 2022 l'emittente apre la programmazione anche di notte, dalle ore 22:00 alle ore 08:00, puntando così a un palinsesto H24.

Alcuni programmi della rete

Intrattenimento, cultura e conoscenza 
 Dott.se Dj
 Las stories
Mig reputation, storia di un artista
 Noi che...
Scuola
 S.O.S. on air
 Switch on
 Vòs dal timp pasà

Musicali 

 Buinesere Paulâr
 Disco Italia, 60, 70, 80, 90
 Gli apples
 I Fuori onda
 La classificaccia
 La classifica nel pallone
 M&S Folk
 Pokéballs
 Radio a Pezzi
 Radio Nowhere
 Radio Paularo Music Box, la musica a colori
 Radio sentenza
 Revival
 Risveglio all'italiana
 Rock reputation
 Rotazione musicale disco
 Rotazione musicale liscio
 Rotazione musicale rock
 Sabide sere cun Silvano
 Sentenza
 Sos Nomade solitario
Informazione

 Boletin
Il Timp in Val
Notiziario paularino

Religione 

 Coroncina alla Divina Misericordia
Santa Messa dalla chiesa B.V. di Lourdes di Paularo
Santo Rosario
Rošari di domenie, par furlan in direte

Speaker 
Dj, conduttori e collaboratori:

 Alina
 Arianna
 Bruno
 Claudio
 Corrado
 Cristina
 Damiano
 Daniele
 Davide
 Elisa
 Gabriele
 Giacomo 
 Giacomo DG
 Gianni
 Giovanni
 Herbert
 Igor
 Jonny
 Lino
 Manuel
 Marco
 Maria Vittoria
 Mario
 Massimo
 Mauro
 Max
 Michela
 Michele
 Monica
 Ottavio
 Santina
 Sara
 Sara DN
 Silvano
 Stefano
 Stella
 Wally
 Weiss
 Xavier
 Juri

Slogan 

 "Radio Paularo, la radio della Val d'Incarojo" (dal 2008 al 2014)
 "Tutta la musica che vuoi tu su Radio Paularo" (dal 2014 al 2019)
 "Radio Paularo, la musica nella nostra Valle" (dal 2019)

Sigle 

 fino al 28 luglio 2019: un unico jingle viene introdotto tra un programma e quello successivo nonché all'inizio e alla fine della programmazione giornaliera; una voce femminile, su fondo musicale di Blondie "Call Me", ripete lo slogan "Tutta la musica che vuoi tu su Radio Paularo";
 da lunedì 29 luglio 2019 vengono adottate le sigle di apertura e chiusura dei programmi distinte per contenuto, motivo musicale e voce dello speaker, questa volta maschile (al mattino la base musicale richiama il cinguettio di un canarino accompagnato da un violino, la notte un suono di pianoforte). Contemporaneamente parte un nuovo slogan "Radio Paularo, la musica nella nostra Valle" che va a costituire una serie jingle, a voce maschile, differenziati dal solo fondo musicale.

Loghi 
Dal 2008 al 2016 è rappresentato dalla scritta Radio Paularo, in stampatello, intervallata dallo slogan "la radio della Val d'Incarojo" sovrapposta a un disco 45 giri in vinile; la scritta radio è di colore arancio mentre la rimanente di colore viola.

Da marzo 2016 la scritta Radio Paularo, in stampatello, appare di colore nero su fondo grigio chiaro, sfumato nella parte centrale verso l'esterno, la prima lettera "A" di Paularo appare allungata in verticale richiamando la sagoma di un traliccio di antenna che propaga le onde radio in maniera circolare.

Area di diffusione 
Sui 105,00 MHZ della modulazione di frequenza (FM):

 nella Valle d'Incarojo: Paularo capoluogo e frazioni;
 nel comune di Arta Terme: Lovea, Rivalpo, Valle, Piedim;
 nel comune di Treppo Ligosullo: Forcella Liuss, Tausia e Ligosullo.

Curiosità 

 La Val Chiarsò, dalla metà degli anni settanta fino ai primi anni novanta, disponeva già di tre radio locali private: 1) RTP Radio Paulâr, titolare Enzio Canciani, che diffondeva il segnale, da Villafuori sui 105 Mhz, dalle 18:00 alle 20:00, dal lunedì al sabato, con musica, notizie e dediche augurali esclusivamente in dialetto carnico locale con le inconfondibili voci di Marta e Gianni; 2) Radio Trelli Stereo 104, diretto da Dario Teon, musicale 24 ore su 24 irradiato da Trelli tra gli speakers spiccavano Enore, Giacomino, Fabiola, Dario; 3) Radio M con una programmazione giornaliera di 10 ore da Misincinis ai microfoni Fiorello, Vera, Giacomina, Orazio. Per qualche settimana, nei mesi post-sisma, ha trasmesso da Dierico - in via sperimentale e senza un orario predefinito - Radio Monte Sernio il cui segnale veniva irradiato da un gruppo di giovani del posto.
 Radio Paularo pubblica un calendario annuale personalizzato curato dai conduttori e dai collaboratori dell'emittente.

Note

Voci correlate 
 Paularo
 Udine
 Friuli-Venezia Giulia
 Carnia

Paularo, Radio